Der MTV Europe Music Award for Best Push Act ist ein 2009 erstmals vergebener Preis. Er richtet sich an Künstler, die in dem jeweiligen Jahr ihr Debüt feierten und von MTV „besonders präsentiert, also gepusht wurden.“ Damit ist er ähnlich dem „Best New Act“-Award, der aber parallel vergeben wird.

Nominierte und Gewinner

2000er

2010er

2020er

Einzelnachweise 

MTV Europe Music Awards
Erstverleihung 2009